Arvejana puede referirse a:
 el nombre común de la planta Lathyrus clymenum
 el nombre común de la planta Lathyrus pratensis
 el nombre común de la planta Vicia angustifolia
 el nombre común de la planta Vicia articulata
 el nombre común de la planta Vicia lutea
 el nombre común de la planta Vicia sativa